Bretschneider steht für:
 Bretschneider (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Bretschneider (Element), Flugelement am Reck-Turngerät
 Bretschneider & Krügner, ehemaliger deutscher Hersteller von Eisenkonstruktionen
 Formel von Bretschneider, geometrische Formel

Siehe auch:
 Brettschneider